Oceana steht für:

 Oceana (Organisation), Protecting the World’s Oceans, internationale Meeresschutzorganisation
 Oceana (Sängerin) (* 1982), Berliner Popsängerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Oceana Publications, Verlagshaus in New York
 (224) Oceana, Asteroid

Werktitel:
 Oceana, Buch des englischen Philosophen James Harrington (1656)
 Oceana, or, England and Her Colonies, Sachbuch des englischen Autors James Anthony Froude (1886)
 Oceana (Oper) des italienischen Komponisten Antonio Smareglia (1903)
 Oceana, Musikalbum des deutschen Jazz-Geigers Zipflo Reinhardt (1978)
 Oceana, Musikalbum des deutschen Jazz-Trompters Till Brönner (2006)

Schiffe:
 Oceana (Schiff, 1888), britisches Passagierschiff, 1912 gesunken
 Oceana (Schiff, 1890), britischer Schnelldampfer, von 1905 bis 1911 eingesetzt von der Hamburg-Amerika-Linie
 Oceana (Schiff, 1891), deutscher Postdampfer der Jaluit-Gesellschaft, vorher Harold
 Oceana (Schiff, 1913), Südamerika-Dampfer der Norddeutschen Lloyd, vorher Avaré, Peer Gynt und Neptunia
 Oceana (Schiff, 1937), deutsches Fahrgastschiff
 Oceana, ehemaliges Kreuzfahrtschiff von P&O Cruises, siehe Queen of the Oceans

Orte:
 Oceana (Virginia), Stadt in den USA
 Oceana County, Bezirk in Michigan, USA
 Naval Air Station Oceana, Militärflugplatz der US-Streitkräfte in Virginia, USA
 Oceana-Nunatak, vor der Ostküste Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 OceanaGold (australische Minengesellschaft)
 Oceania (Begriffsklärung)